Osoby o nazwisku Gruber:
 Aleksandar Gruber − serbski piłkarz
 Alexander Gruber – niemiecki bobsleista
 Attila Gruber – węgierski polityk 
 Bernhard Gruber − austriacki kombinator norweski, medalista olimpijski 
 Bettina Gruber − szwajcarska biegaczka narciarska
 Christoph Gruber − austriacki alpejczyk
 Edward Gruber − polski oficer
 Florian Gruber − niemiecki kierowca wyścigowy
 Franz Gruber − austriacki narciarz alpejski, olimpijczyk
 Franz Xaver Gruber − austriacki nauczyciel
 Hendrik Gruber − niemiecki lekkoatleta
 Henryk Gruber − polski urzędnik państwowy, bankowiec i finansista
 Herbert Gruber − austriacki bobsleista, medalista olimpijski 
 Hermann Gruber − jezuita i badacz wolnomularstwa
 Hubert Gruber − postać fikcyjna, bohater brytyjskiego sitcomu 'Allo 'Allo!
 Jan Gruber − czeski wioślarz, olimpijczyk
 Jan Gruber − czeski piłkarz
 Karl Gruber − austriacki polityk 
 Karol Gruber − polski polityk, poseł na Sejm
 Krzysztof Gruber − polski reżyser i aktor
 Lilli Gruber − włoska dziennikarka, eurodeputowana
 Marie Gruber – niemiecka aktorka
 Martin Gruber – niemiecki aktor
 Michael Gruber − austriacki kombinator norweski, medalista olimpijski
 Patrick Gruber − włoski saneczkarz
 Sabine Gruber − niemiecka pisarka

Inne:
 (65675) Mohr-Gruber − planetoida z pasa głównego asteroid